South Gate (Califórnia)
South Gate (Maryland)
South Gate Ridge

Desambiguações de topônimos